Lugdunum (auch Lugudonon für „Hügel des Lug“ oder „Festung des Lug“) ist der latinisierte Name von Städten keltischen Ursprungs.

Orte
 Lugdunum, (lateinischer) Gründungsname von Lyon, Frankreich, siehe Lyon#Geschichte
 Lugdunum Clavatum, siehe Laon#Geschichte, Frankreich
 Lugdunum Convenarum, Frankreich
 Lugdunum Consoranorum, siehe Saint-Lizier#Geschichte, Frankreich
 Lugdunum (Museum), ist seit November 2017 der neue Namen des alten musée gallo-romain
 Lugdunum Batavorum, heute Brittenburg, Niederlande – humanistischer Name für das nahegelegene Leiden.

In der Informatik
 Lugdunum, eine Serversoftware für das Protokoll eDonkey, siehe eDonkey2000#Client-Server.

Siehe auch

 Lugus (Gottheit)